La Serie A1 femminile FIPAV 1989-90 fu la 46ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Teodora Ravenna, al suo decimo scudetto consecutivo.

Classifica

Risultati

Tabellone

Play-off Scudetto

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1989
Pallavolo nel 1990
 1989-1990